Иордания приняла участие в 7-х зимних Азиатских играх, проводившихся в 2011 году в Астане и Алма-Ате, отправив двух спортсменов, участвовавших в соревнованиях по горнолыжному спорту. По результатам Игр сборная Иордании не завоевала ни одной медали.

Раджа Бадр Элдин помимо горнолыжного спорта принял участие в соревнованиях по фристайлу, однако в связи с тем, что Иордания не являлась членом Международной федерации лыжного спорта, под эгидой которой проходили соревнования по фристайлу, он выступал вне конкурса.

Горнолыжный спорт

Примечания 

Иордания на Азиатских играх
Страны на зимних Азиатских играх 2011
2011 год в Иордании